Actenoides regalis (officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen kungsfiskare inom ordningen praktfåglar. Fågeln betraktas oftast som underart till fjällig kungsfiskare (Actenoides princeps), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. 

Arten förekommer enbart på sydöstra Sulawesi. Den kategoriseras av IUCN som sårbar.

Noter

Externa länkar 

Kungsfiskare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter på Sulawesi